Stafford County kan syfta på:

 Stafford County, Kansas - en countyn i USA
 Stafford County, Virginia - en countyn i USA

 Staffordshire - ett grevskap i England